François Janssens (voetballer)
 Frans Janssens (bestuurder)
 Frans Alfons Janssens, Belgisch bioloog, hoogleraar en kanunnik
 Frans Janssens (beeldhouwer) 18e-eeuws Vlaams beeldhouwer

Zie ook
 Franz Janssens, Belgisch senator
 François Janssens, doorverwijspagina